Girls Gone Wild peut faire référence à :
 Folle jeunesse (Girls Gone Wild), un film de 1929 produit par Fox Film.
 Girls Gone Wild, une franchise créée par Joe Francis en 1997.
 Girls Gone Wild, une chanson de 2006 de Ludacris dans l'album Release Therapy.
 Girl Gone Wild, une chanson de l'artiste américaine Madonna